Osoby o tym nazwisku:
 Ettore Dotti – rzymskokatolicki duchowny
 Orlando Octacílio Dotti – rzymskokatolicki duchowny
 Roberto Dotti – włoski kolarz torowy